Jméno a příjmení Josef Fousek má více známých nositelů:

 Josef Fousek (1875–1942) – český politik, starosta města Louny, oběť heydrichiády
 Josef Fousek (*1939) – český spisovatel, básník, humorista, zpěvák, cestovatel, a fotograf